Plaats in Indonesië
 Ulee Gle (Idi Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Gle (Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Ulee Gle (Tanah Jambo Aye), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh